Acaia è un toponimo con cui ai tempi omerici veniva indicata l'antica Grecia, da cui i termini Achei o Achiri usati nell'Iliade per indicare i Greci antichi in generale.

Geografia
 Acaia Ftiotide – città a sud-est della Tessaglia
 Acaia del Peloponneso – città a nord del golfo di Corinto
 Acaia – unità periferica della Grecia nella periferia della Grecia Occidentale
 Acaia – regione storica dell'antica Grecia
 Acaia – provincia romana. Dopo la conquista romana della Grecia – nel 146 a.C. – indicava l'intero Peloponneso
 Principato d'Acaia – stato storico, uno degli stati crociati

Persone 
 Filippo I di Savoia-Acaia (1278-1334) – nobile italiano, signore di Piemonte e principe di Acaia
 Filippo II di Savoia-Acaia (1340-1368) – nobile italiano, principe di Acaia
 Ludovico di Savoia-Acaia (1366-1418) – nobile italiano, signore di Piemonte e principe di Acaia
 Amedeo di Savoia-Acaia (1363-1402) – nobile italiano, signore di Piemonte e principe di Acaia
 Giacomo di Savoia-Acaia (1319-1367) – nobile italiano, signore di Piemonte e principe di Acaia

Altro 
 Savoia-Acaia – famiglia nobile italiana
Acaia – asteroide

Pagine correlate 
 Acaya (disambigua)
 Achaia